Batara – village development committee w środkowej części Nepalu
 batara – ptak z rodziny chronkowatych
 Batara – miejscowość w Timorze Wschodnim